Contulma är ett släkte av nattsländor. Contulma ingår i familjen Anomalopsychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Contulma